Pipes steht für:
 Pipes und Filter, Architekturmuster in der Softwareentwicklung
 Uilleann Pipes, irischer Dudelsack
 PIPES, Piperazine-N,N′-bis(2-Ethansulfonsäure), eine Puffersubstanz

Pipes ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Pipes (* 1949), amerikanischer Autor
 Douglas Pipes (* 1962), US-amerikanischer Komponist
 Fritz Felix Pipes (1887–1983), österreichischer Tennisspieler
 James M. Pipes (1840–1928), US-amerikanischer Offizier und Politiker
 Leah Pipes (* 1988), US-amerikanische Schauspielerin
 Richard Pipes (1923–2018), amerikanischer Historiker

Siehe auch:
 Pipe